Zollamt steht für

allgemein
 Zollamt, Zollabfertigungsstelle
 Zollamt (Scheidegg), Gemeindeteil des Markts Scheidegg im bayerisch-schwäbischen Landkreis Lindau (Bodensee)

historische Zollämter
 Zollamt (Greenock)
 Zollamt (Kempten)
 Zollamt (Meißen)
 Zollamt (Pforzheim)
 Zollamt (Quedlinburg)
 Zollamt Rotersand in Lehe (Bremerhaven) 

Siehe auch:
 Tollboden
 Zollamtsbrücke
 Zollamtssteg
 Zollhaus (Begriffsklärung)